LLC je zkratka s více významy:

 Logical Link Control – podvrstva linkové vrstvy v počítačových sítích
 Limited liability company – americká obdoba společnosti s ručením omezeným